Georges Lucas peut désigner :

Patronyme 
 George W. Lucas (1845-1921), soldat américain, et récipiendaire de la Medal of Honor.
 Georg Lukács (1885-1971), philosophe et sociologue hongrois.
 Georges Lucas, directeur de la photographie français.
 Georges Lucas (1927), acteur français.
 George Lucas (1944), producteur, réalisateur et scénariste américain.
 George Lucas (1949), évêque catholique de Springfield en Illinois (1999-2009) puis archevêque d'Omaha (depuis 2009).

Paronyme 
 George Luks, peintre américain